«Только представь!» () — кинофильм польского режиссёра Анджея Якимовского 2012 года.

Сюжет 
Слепой англичанин Йен (Эдвард Хогг) приезжает в специализированную частную клинику для слепых в Лиссабоне для обучения её пациентов ориентированию в пространстве. Он хочет выйти за рамки традиционных методов обучения и помочь пациентам исследовать их окружение, не чувствуя себя уязвимыми или напуганными. Йену удаётся быстро завоевать их доверие, что толкает его на более рискованные задачи по адаптации пациентов к окружающему миру. Вскоре встаёт вопрос: насколько реален мир, образ которого им внушает Йен и насколько он честен с ними.

В ролях 
 Эдвард Хогг — Йен
 Александра Мария Лара — Ева
 Мельхиор Деруе — Серрано
 Тереза Мадруга - сестра-хозяйка

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анджей Якимовский
 Режиссёр-постановщик: Анджей Якимовский
 Продюсер: Франсуа д’Артемар, Анджей Якимовский и Владимир Кох
 Оператор-постановщик: Адам Байерский
 Композитор: Томаш Гонсовский
 Художник-постановщик: Жуан Торриш и Ола Сташко

 Производство: Kino Świat

Ссылки 
 Только представь! в базе imdb.com
 Только представь! в базе filmweb.pl
 Только представь! в базе filmpolski.pl

Фильмы-драмы Польши
Фильмы-драмы Португалии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Польши 2012 года
Фильмы на английском языке